Moonsorrow — финская фолк/викинг/блэк-метал-группа, основанная в 1995 году.

Смесь эпической музыки Bathory с быстрыми и агрессивными мелодиями Einherjer и финскими фолковыми мотивами. Как всегда разнообразные вокалы — чистые и агрессивные, разнообразные аранжировки и атмосфера холодных северных земель. Всё это — эпический языческий метал, гимны Северу.

История 
Осенью 1995 года у двоюродных братьев Henri и Ville Sorvali рождается идея языческой группы, которая будет играть эпический метал. Вскоре эта идея воплотилась в демо «Thorns of Ice». Весной 1997 года выходит дебютное демо «Metsä». Новый эпический метал сразу стал известен в Финляндии. После «Metsä» было записано ещё одно promo, которое так и не вышло, а следующее демо «Tämä Ikuinen Talvi» («Эта бесконечная зима») вышло уже более широко и привело к контракту с Plasmatica Records. Именно тогда в группу и пришёл ударник Baron Tarwonen.

В феврале 2001 года сбывается давняя мечта членов Moonsorrow — первый полный альбом закончен. «Suden Uni» («Волчий сон»), содержащий смесь фолкового языческого метала и эпических мелодий, становится серьёзной вехой на пути группы. На то чтобы он вышел уходит целый год, но музыканты не теряют времени. В группе появляются Mitja Harvilahti и Lord Euren, первый концерт Moonsorrow, работа над новым материалом…

Контракт с Plasmatica Records заканчивается, Moonsorrow получают новые предложения. После некоторых раздумий (за время которых выходит перемикшированный вариант «Tämä Ikuinen Talvi» с новым вокалом) финские воины останавливаются на Spinefarm Records. Второй альбом «Voimasta ja Kunniasta» («О силе и чести») выходит в декабре 2001.

Следующий альбом группы, появившийся на свет в 2003 году, носит название «Kivenkantaja» («Носитель камня»). Диск наполнен северной тоской и печалью, красивейшие аранжировки и лирика вызывают у слушателя неподдельные эмоции. Альбом получил самые высокие оценки в различных музыкальных изданиях. Также в 2003 году группой был переиздан дебютный альбом «Suden Uni».

В 2005 году группа записывает альбом, который носит грозное имя «Verisäkeet» («Кровавые строфы»). На диске длиной 70 минут всего 5 песен. Звучание на альбоме стало заметно жёстче и грубее, однако эпичность и мелодика, присущая группе, никуда не исчезли. Снова в песнях рассказываются истории из далёкого прошлого — о времени, когда люди веровали в древних богов, жили по заветам своих предков и превыше всего ценили и любили свободу и родную землю.

«Альбом Viides Luku: Hävitetty» вышел в свет 10 января 2007 года. На этом альбоме группа окончательно избавилась от рамок коммерческого звучания, представив на суд слушателей 2 песни суммарной длиной более 56 минут.

Весной 2008 года Moonsorrow выпустили «мини»-альбом «Tulimyrsky» («Firestorm») продолжительностью около 70 минут, на котором была представлена одноимённая новая песня, две ранее не издававшиеся демо-записи и две кавер-версии.

2 сентября 2010 года Moonsorrow вошли в студию для записи нового альбома, а в конце февраля 2011 года релиз вышел в свет. Альбом носит название «Varjoina Kuljemme Kuolleiden Maassa» и повествует о человеке, блуждающем по пост-апокалиптической Земле.

Обвинение в нацизме 
В апреле 2008 года, перед выступлением на одном из концертов в рамках фестиваля Paganfest Europe, группа была обвинена в нацизме. Концерт в Берлине был под угрозой отмены из-за давления «антифашистской» организации. Выступление всё же не было отменено, а сама группа всячески отрицала приверженность к нацистским и расистским взглядам.

Состав 
 Вилле Сорвали — бас-гитара, вокал
 [[Henri 'Trollhorn Urponpoika Sorvali|Хенри Сорвали]] — гитара, вокал, клавишные, аккордеон, губная гармоника (ранее в Barathrum, Ensiferum; сейчас также в Finntroll) Митя Харвилахти — гитары, вокал
 Маркус Еурен — клавишные, бэк-вокал
 Марко Тарвонен — ударные и перкуссия

 Дискография 

 Полноформатные альбомы 
 Suden uni (2001)
 Voimasta ja kunniasta (2001)
 Kivenkantaja (2003)
 Verisäkeet (2005)
 Viides Luku: Hävitetty (2007)
 Varjoina kuljemme kuolleiden maassa (2011)
 Jumalten aika (2016)

 Мини-альбомы 
 Tulimyrsky (2008)

 Демо 
 Thorns of Ice (1996)
 Promo (1997)
 Metsä (1997)
 Tämä ikuinen talvi'' (1999)

Примечания

Ссылки 

Блэк-метал-группы Финляндии
Викинг-метал-группы Финляндии
Фолк-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году